Пе́снеца — река в России, протекает по Плюсскому району Псковской области. Река вытекает из озера Песно. Устье реки находится в 253 км от устья Плюссы по правому берегу. Длина реки составляет 6 км.

Недалеко от реки расположены деревни Андромер и Остров Запольской волости.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Нарва. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000412102000026741.

Примечания

Топографическая карта 
 

Притоки Плюссы
Реки Плюсского района